Rufford (Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Rufford (Nottinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)